Дніпро — готель у місті Запоріжжя
 Дніпро — готель у місті Київ
 Дніпро — готельний комплекс у місті Черкаси

Див. також 
 Дніпро (значення)